Breitenauer Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Breitenauer Bach, anderer Name für den Irnhartingerbach, rechter Zufluss des Grünbachs bei Pennewang, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Breitenauer Bach (Mur), linker Zufluss der Mur (Fluss) bei Mautstatt, Gemeinde Pernegg an der Mur, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Breitenauer Bach (Zellbach), rechter Zufluss des Zellbachs in Pauluszell, Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Breitenauer Graben